Популярная астрономия () — названия журналов:

 Популярная астрономия — шведский журнал.
  — журнал, издававшийся с 1893 по 1951 год в США.
  — журнал, издаваемый в настоящее время в Великобритании.